Il Palazzo del Principe Elettore era la residenza ufficiale dei Principi elettori del Sacro Romano Impero. Questi furono i principi tedeschi o arcivescovi chiamati a eleggere l'Imperatore.

Palazzi dei Principi elettori 
Elettorato di Magonza
 Palazzo del Principe Elettore (Magonza), sede dell'arcivescovo-principe 
 Castello di Johannisburg a Aschaffenburg, consede dell'arcivescovo-principe

Elettorato di Treviri
 Palazzo del Principe Elettore (Treviri), sede dell'arcivescovo-principe 
 Palazzo del Principe Elettore (Coblenza), consede dell'arcivescovo-principe

Elettorato di Colonia
 Palazzo del Principe Elettore (Bonn), sede dell'arcivescovo-principe 
 ll Castello di Augustusburg a Brühl, consede dell'arcivescovo-principe

 Elettorato di Boemia
 Castello di Praga, sede del principe

Elettorato di Sassonia
 Castello di Dresda, sede del principe

Elettorato del Brandeburgo
 Castello di Berlino, sede del principe

Elettorato del Palatinato
 Castello di Heidelberg, sede del principe
 Castello di Mannheim, sede del principe dal 1720

Elettorato di Hannover
 Leineschloss di Hannover, sede del principe

Elettorato di Baviera
 Residenza di Monaco di Baviera, sede del principe

Storia della Germania